Rio Tiâmis - rio do Epiro
 Tiâmis (mitologia) - personagem mitológico
 Tiâmis (província) - nome alternativo de Tiâmida